"Salerno" pode ser
 Salerno, comuna italiana da Campânia
 Salerno (província)
 Principado de Salerno
 Port Salerno
 Universidade de Salerno
 Catedral de Salerno

Desambiguações de topônimos